Die Divizia B 1989/90 war die 50. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. FCM Progresul Brăila, Rapid Bukarest und Gloria Bistrița stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf. Die letzten drei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt in die Divizia C ab. Ein weiterer Absteiger wurde unter den drei Viertletzten in einer Relegation ermittelt. Diese war notwendig, da nach dem Sturz der kommunistischen Regierung Rumäniens um den Jahreswechsel 1989/90 die beiden Vereine aus der Divizia A FC Olt Scornicești aus der Geburtsstadt von Nicolae Ceaușescu und AS Victoria Bukarest als Fußballverein der Bukarester Polizei wegen Regelverstößen in den vergangenen Jahren ausgeschlossen worden waren. Es gab daher nur einen sportlichen Absteiger aus der Divizian A nach dieser Saison.

Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied in dieser Spielzeit der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Relegation 
Die drei Mannschaften, die die Saison mit Platz 15 abschlossen, spielten einen weiteren Absteiger aus. Die Spiele fanden in Bukarest statt.

Weblinks 
 Saison 1989/90 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1989/90
1989 90